Csandl ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Csandl (* 1948), österreichischer Boxer
 Jürgen Csandl (* 1988), österreichischer Fußballspieler
 Stefan Csandl (* 1988), österreichischer Voltigierer